Самара является городом со славной спортивной историей и традициями. Первые спортивные общества были созданы ещё в конце XIX века.
Самара в числе 11 российских городов принимала игры Чемпионата мира по футболу 2018 года.

История

Спортивные общества 
В Самаре существует несколько разнонаправленных профессиональных спортивных объединений и клубов.

Баскетбол 
 Баскетбольный клуб ЦСК ВВС — существовал с 1992 года. После развала Союза алма-атинский СКА под руководством заслуженного тренера СССР Олега Львовича Кима перебрался в Самару и стал называться баскетбольным клубом ЦСК ВВС.
 Баскетбольный клуб «Красные Крылья» создан летом 2009 года по инициативе Правительства Самарской. Прекратил своё существование в 2015 году. Клуб является двукратным обладателем Кубка России сезонов 2011—2012 и 2012—2013. Так же команда является обладателем Кубка вызова ФИБА сезона 2012-2013.

Парусный спорт 
 Самарский речной яхт-клуб (основан в 1908 году). С 28 июля 1915 года в клубе были проведены первые гонки на переходящий приз Самарского яхт-клуба.

Пляжный футбол 
 Пляжный футбольный клуб «Крылья Советов» — основан 9 июня 2010 года для участия во всех турнирах, проводимых под эгидой РФС. Один из сильнейших пляжных футбольных клубов России, обладатель Кубка России 2010.

Футбол 
 Профессиональный футбольный клуб «Крылья Советов» — основан 12 апреля 1942 года, участник 48 Чемпионатов СССР (4-е место в 1951 году), 19 Чемпионатов России (3-е место в 2004 году), финалист Кубка СССР (1953 год, 1964 год), финалист Кубка России (2003—2004 года). 6 июля 2002 года «Крылья Советов» дебютировали на европейской арене, начав своё выступление со второго раунда Кубка Интертото УЕФА. 
Бывшие профессиональные клубы
 Футбольный клуб «ЦСК ВВС» существовал с 1992 по 2004 год. После распада Советского Союза алма-атинский СКА-Мерей перебрался в Самару и стал называться футбольный клуб ЦСК ВВС. Достижения: Чемпион России по футболу среди женщин (4): 1993, 1994, 1996 и 2001. Обладатель Кубка России по футболу среди женщин (1): 1994. Чемпион России по футзалу среди женщин: (2): 2000, 2001.  Обладатель Кубка Содружества (1): 1996. Участник 1/4 финала Кубка УЕФА (1): 2002/2003 
 «Юнит» — основан в январе 2005 года по инициативе председателя правления КБ «Волга-Кредит» Абдрашитова Рафаиля и руководителя группы компаний RBE Андрея Шокина из игроков самарского «Локомотива». В 2008 году клуб оказался в тяжёлой финансовой ситуации и фактически доигрывал сезон. Клуб перестал играть в октябре 2008 года.
 СКД — выступал на профессиональном уровне (уровне команд мастеров) в 1993—1995 годах.
 «Юджин» — выступал на профессиональном уровне (уровне команд мастеров) в 1990—1994 годах.

Футзал 
 В 2018 году в Самаре был основан профессиональный футзальный клуб МФК «Динамо-Самара». Команда выступает в Суперлиге чемпионата России. Домашние матчи «Динамо-Самара» проводит в спортивном комплексе «МТЛ Арена».

Хоккей 
 Хоккейный клуб «ЦСК ВВС Самара» — основан в 1950 году. Выступает в чемпионате России. Хоккейная команда ЦСК ВВС является участником российских и международных турниров, подготовила несколько поколений игроков, выступающих ныне в сильнейших клубах России и НХЛ. Хоккейный клуб ЦСК ВВС проводит свои матчи в ледовом дворце «Кристалл»
 Динамо (хоккейный клуб, Куйбышев) — первый хоккейный клуб
 СКА (хоккейный клуб, Куйбышев) — хоккейный клуб выступавший в высшем дивизионе чемпионата СССР

Шахматы 
 «Ладья» — городской центр спорта для детей и юношества, расположенный на Московском шоссе в Промышленном районе, открытый в апреле 2000 года. Клуб оснащён компьютерами, а поединки могут проходить одновременно почти на 100 шахматных досках. В настоящее время в центре «Ладья» занимаются 785 учащихся 6-18 лет. Именно в этом клубе летом 2000 года был проведён 53-й чемпионат России по шахматам.

Спортивные сооружения

Дворцы спорта Самары 

 Дворец спорта имени В. С. Высоцкого (улица Молодогвардейская, д. 222)
 Дворец лёгкой атлетики (ул. Физкультурная, 101) Открыт 5 ноября 1972 года.
 Ледовый Дворец Кристалл

Спортивные комплексы Самары 

 Локомотив (стадион, Самара) (улица М.Агибалова, 7а) — Стадион, бассейн, спортивные залы. Зимой каток.
 Динамо (стадион, Самара) (улица Льва Толстого, 97"А"). Открыт в 1948 году.
 Волга (стадион, Самара) (проспект Масленикова, 1)
 Спортивный комплекс «Стара-Загора» ЦСК ВВС (улица Стара-Загора, 145а). Открыт в 1958 году.
 Универсальный спортивный комплекс «МТЛ Арена» (улица Советской Армии, 253а)
 Спортивный комплекс «Салют» (пос. Мехзавод, квартал 4, д.45)
 Физкультурно-спортивный комплекс «Грация» (ул. Физкультурная, 116). Открыт в 2008 году.
 Спортивный комплекс «Старт» (ул. XXII Партсъезда, 1б) (бывший «Сок-Старт»)
 Спортивный комплекс «Спартак» (ул. Ерошевского, 1а)
 Спортивно-оздоровительный комплекс «Виктория» (ул. Зои Космодемьянской, 4а)
 Физкультурно-оздоровительный комплекс «Маяк» (Костромской переулок, 1). Был официально открыт в сентябре 2016 года губернатором Самарской области, но лета 2017 года не работал. В июне 2017 года введен в эксплуатацию.
 Физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита» (ул. Ново-Вокзальная, 70а). Открыт в августе 2016 года.

Стадионы Самары 

 Самара Арена (ул. Демократическая, 57). Стадион открыт весной 2018 года. На стадионе прошли 6 матчей Чемпионат мира по футболу 2018.
 стадион «Металлург» (улица Строителей, 1)
 Стадион «Нефтяник» (Куйбышевский район, улица Стадионная, 1)

 Стадион «Заря» (улица Мориса Тореза, 144). Стадионом владеет Самарский филиал Российского государственного университета туризма и сервиса.
 Стадион «Энергия» (Красная Глинка, квартал 1). Стадион находится на балансе ООО «Управляющая компания „Электрощит“ Самара».

 Стадион «Чайка» (посёлок Управленческий, улица С.Лазо, 23а). «Чайка» сегодня это 2 футбольных поля, 2 хоккейные площадки (на одной открыт бесплатный каток), беговые дорожки, трибуны и здание со спортивным залом.

 Стадион «Торпедо-4» (улица Мичурина, 68). В планах девелоперского проекта «Самара-центр» планируется застройка стадиона «Торпедо» «объектами социальной инфраструктуры».

 Стадион «Полёт» (п. Береза)
 Стадион «Орбита» (ул. Ставропольская, 16). Стадион «Орбита» отдан городскими властями в аренду Центральному спортивному клубу армии Военно-воздушных сил (ЦСК ВВС).
 Стадион «Восход» (пр. Кирова, 85). В марте 2011 года ФК «Крылья Советов» открыл специальный счет для перечисления денежных средств на реконструкцию стадиона «Восход». По состоянию на сентябрь 2014 года находится в полузаброшенном состоянии; главное здание, где размещались борцовский и универсальный спортзал, заброшено полностью.

Плавательные бассейны Самары 
 ЦСКА (бассейн, Самара) (Волжский проспект, 10)
 Плавательный бассейн «Нептун» (ул. Строителей, 1)
 Плавательный бассейн «Локомотив» (ул. Агибалова, 7)
 Плавательный бассейн «Нефтяник» (Фасадная ул., 1а)
 Плавательно-оздоровительный центр «Дельфин» (улица Ново-Садовая , 8)
 Бассейн СГАУ (ул. Врубеля, 4)
 Физкультурно-оздоровительный комплекс «Чайка» (улица Советской Армии, 141, литера «Ф»)

Теннисные корты 
 Теннисные корты в Загородном парке (улица Ново-Садовая, 160а). База муниципальной детско-юношеской спортивной школы. 2 крытых (покрытие — суприм) и 8 открытых (покрытие — грунт) корта.
 Теннисные корты МОУДОД ДЮСШ-1. (улица Ново-Садовая, 32а). В спортивные сооружения входят 3-и крытых корта и 3-и открытых корта с прилегающими к ним зрительскими трибунами, хоккейная площадка.
 ТК «Тригон». (ул. Дачная, 4а). 5 крытых теннисных кортов с покрытием «hard».
 ТК «Kin Up». (ул. Лесная, 23). 2 корта с профессиональным покрытием «Play-it».
 ТК «Московский». (Московское шоссе, 18-й км, 25А). 6 кортов с покрытием «hard», 6 кортов с покрытием «Play-it».

Другие спортивные сооружения 
 Водно-спортивная база «Волга».
 Горнолыжный склон в Загородном парке. Лыжная база «Аттракцион».(1-я просека, 56. Загородный парк).
 Горнолыжный комплекс СОК — Красная Глинка. (Красная Глинка). Обновлённый комплекс открылся 22 января 2011 года.
 Горнолыжная база «Чайка». (посёлок Управленческий, 65-й квартал Самарского лесничества.). Обновлённый комплекс открылся 22 января 2011 года.. База спортивной подготовки для учащихся ГУОР г. Самары.
 Лыжная база (учебно-спортивный центр) «Чайка». (посёлок Управленческий, 7-й участок.). Имеется прокат лыж, несколько лыжных трасс 1-15 км.
 Лыжная база «Динамо». (посёлок Управленческий, трасса на Курумоч, направо.). Имеется прокат лыж, несколько лыжных трасс 1-15 км. Аренда домиков.
 Лыжная база «Салют». (пос. Мехзавод, 3-й квартал, д. 12). Имеется несколько лыжных трасс 1-10 км. Есть каток.

Утраченные и заброшенные спортивные сооружения Самары 

 Самарский ипподром разрушен в 2010 году.
 Стадион «Буревестник». Начал работать в 1937 году. Был разрушен в 2010 году.
 Бассейн «Чайка» в Струковском саду. Открыт в 1959 году. Перестал работать в 2004 году.
 Стадион «Крылья советов». Бывший ведомственный стадион авиационного завода (ныне авиакор). Находился на перекрёстке улиц Краснодонской и Физкультурной, рядом с Дворцом спорта авиационного завода. В 2007 году, анонсировала строительство на этом месте большого торгово-развлекательного комплекса. В 2008 году стадион был уничтожен и началось строительство, которое не закончено до сих пор (2011 год). По состоянию на август 2014 года на территории бывшего стадиона находится автостоянка и авторынок.
 Стадион «Спутник». Находился на 18 км Московского шоссе. Был ведомственным спортивным объектом и находился в ведении Самарского завода приборных подшипников. В 2008 году администрация городского округа Самара выдала разрешение на застройку стадиона.
 Стадион «Искра». Бывший стадион завода им. Тарасова. В 2004 году был застроен 2-й очередью ТРК «Парк Хаус».
 Стадион «Торпедо-9». (улица Красных Коммунаров, 20а). Бывший стадион ГПЗ-9 (ныне. В 1999 году городские власти передали часть территории стадиона под застройку.. По состоянию на 2016 год полностью демонтирован.
 ФОК «Динамо». Строительство началось в 2007 году в сквере за Домом Молодёжи. Строительство остановлено в 2010 году. Объект заброшен.
 Стадион «Вымпел». Находился по соседству со стадионом «Торпедо-9», бывший стадион Самарского сталелитейного завода, на котором играла футбольная команда «Литейщик». Полностью демонтирован в 2000-х годах, территория застроена.
 Стадион «Маяк». На месте стадиона весной 2014 года началось строительство ФОКа, которое было завершено в 2016 году.

Примечания

Литература